Мохаммед Насер ас-Саед эль-Ненни (также Эльнени, ; ) — египетский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и национальной сборной Египта.

Биография 
Начинал свою карьеру в египетском клубе «Мокавлун». За него он выступал в течение трёх лет. В 2013 году эль-Ненни переехал в Европу и заключил контракт со швейцарским «Базелем». В дебютном сезоне ему вместе с командой удалось победить в чемпионате страны. 14 января 2016 года официально объявлен игроком лондонского «Арсенала».

Сборная 
Несколько лет Эль-Ненни выступал за юношеские и молодёжную сборную Египта. В 2012 году футболист в составе национальной команды принял участие на Олимпийских играх в Лондоне. За сборную Египта он дебютировал в 2011 году. Сейчас эль-Ненни является одним из её лидеров.

Достижения 
 «Базель»
 Чемпион Швейцарии (3): 2012/13, 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка часов: 2013
 «Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2017, 2020

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Египта
Игроки сборной Египта по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Египта по футболу
Игроки сборной Египта по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Эраб Контракторс»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Бешикташ»